Мейстарадейлдин 1949 () — седьмой сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1949
Фарерские острова
1949 год на Фарерских островах